Kolk (water), ook wel valput genoemd
 Een type rioolput waarin een hoogteverschil tussen twee leidingen opgevangen wordt. Zie Rioolput#Valput
 Valkuil (turnen), ook wel valput genoemd